Rhynchosauridae – rodzina archozauromorfów z grupy rynchozaurów (Rhynchosauria). Według definicji filogenetycznej przedstawionej przez Dilkesa (1998) klad Rhynchosauridae obejmuje wszystkich potomków ostatniego wspólnego przodka rodzajów Rhynchosaurus, Stenaulorhynchus, Scaphonyx (później uznany za nomen dubium) i Hyperodapedon. Analizy filogenetyczne sugerują, że do tak definiowanych Rhynchosauridae należą niemal wszystkie rynchozaury z wyjątkiem rodzajów Mesosuchus, Howesia i być może Noteosuchus i Otischalkia.

Kladogram rynchozaurów według Mukherjee i Ray (2014)

Przypisy 

Rynchozaury